Името Пол Гудман може да се отнася до:
 Пол Гудман (политик)
 Пол Гудман (хокеист)
 Пол Гудман (звукоинженер)
 Пол Гудман (писател)